Торгу — виртуальное королевство на территории волости Торгу уезда Сааремаа, входящее в состав Эстонии. Формально существовало с 28 ноября 1992 года по 11 марта 1993 года. Король Кирилл I (Кирилл Тейтер). Имелась собственная валюта, стоимость которой была привязана к стоимости ½ литра водки.

См. также 
 Торгу (волость)
 Независимая роялистская партия Эстонии

Ссылки 
 Глубоцкий А. Из истории «оранжевых» или моя любимая Роялистская партия Эстонии // «Панорама», № 1(36), июль 1994.
 Valla ajalugu. Torgu valla saamise lugu — история королевства на официальном сайте волости Торгу.
 Как стать Королём в соответствии с Конституцией Эстонии? Часть 1.
 Как стать Королём в соответствии с Конституцией Эстонии? Часть 2. Королевские мемуары
 Король вернулся — да здравствует Король! или Двадцать лет спустя (не по Дюма)
 Torgu Kingdom
 Монеты королевства Торгу

Сааремаа
Виртуальные государства